Renca (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Santiago
Renca (San Luis), een plaats in de Argentijnse provincie San Luis